Franck (Santa Fé)
4546 Franck

Desambiguações de topônimos